Torres de la Alameda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Torres de la Alameda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torres de la Alameda är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Torres de la Alameda. Runt Torres de la Alameda är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km norr om Torres de la Alameda. Omgivningarna runt Torres de la Alameda är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid